Pareds peut désigner :

Toponyme 
 Mouilleron-en-Pareds, ancienne commune française située dans le département de la Vendée.
 Saint-Paul-en-Pareds, commune française située dans le département de la Vendée.
 Saint-Sulpice-en-Pareds, commune française située dans le département de la Vendée.

 Bazoges-en-Pareds, commune française située dans le département de la Vendée.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France